Gerd Backhaus (né en 1942), footballeur est-allemand ;
 Robin Backhaus (né en 1955), nageur américain ;
 Robin Backhaus (né en 1989), nageur allemand ;
 Till Backhaus (né en 1959), homme politique allemand ;
 Wilf Backhaus (1946-2009), créateur de jeux de rôles ;
 Wilhelm Backhaus (1884-1969), pianiste allemand.